Алмерија је име града и провинције у Шпанији.

 Алмерија, град у Шпанији
 Провинција Алмерија, провинција у Шпанији